Bijela (pritok Pakre), pritok rijeke Pakre 
 Bijela (pritok Neretve), pritok rijeke Neretve 
 Bijela (Karinsko more), rječica koja utječe u Karinsko more 

Vidi i:
 Bijela rijeka
 Bijela (razdvojba)